Hästasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hästasjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (9,53 ha)
Hästasjö (Annerstads socken, Småland), sjö i Ljungby kommun, 
Hästasjö (Fagerhults socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun och Högsby kommun,  (12,7 ha)
Hästasjön (Härja socken, Västergötland), sjö i Tidaholms kommun, 
Hästasjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Hästsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn